«Noche y día» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Noche y día (Night and Day, 1946), película estadounidense dirigida por Michael Curtiz.
 Encuentro explosivo / Noche y día (Knight & Day, 2010), película estadounidense dirigida por James Mangold.
 Noche y día (2001), programa de televisión de Antena 3.
 Día y noche (Day and Night, 2010), cortometraje animado estadounidense de Pixar.
 Noche y día / Noche y día, junto a vos (2014), telenovela argentina.

Música 
 Night and Day, una famosa composición musical de Cole Porter.
 Noche y día (1986), álbum musical de Raúl Porchetto.

Véase también 
 Night and Day